

Ficção 
 Naruto - uma série
 Uzumaki Naruto - o protagonista da série

Localidades 
 Naruto (Tokushima)
 Estreito de Naruto

Outros usos 
 Naruto (ingrediente)

Desambiguação